Stor-Torrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Torrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,46 ha)
Stor-Torrtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,

Se även
Torrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn